Hydropathie steht für

 Hydrophobizitätsskala
 Hydrotherapie